Por Fernando Pires de Lima pode estar à procura de: 
Fernando Andrade Pires de Lima (1906-1970), professor de Direito português, político do Estado Novo, ministro da Educação Nacional e ministro interino da Justiça
Fernando de Castro Pires de Lima (1908–1973), médico, professor, escritor e etnógrafo português

Desambiguação